Die WTA Championships 2007 (auch als Sony Ericsson WTA Tour Championships bekannt) waren ein Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Madrid, Spanien. Das Turnier fand vom 6. bis zum 11. November 2007 statt und war nach den vier Grand-Slam-Turnieren das nach Punkten und Preisgeld am höchsten dotierte Turnier der WTA im Turnierkalender der Damen. Die Tennismeisterschaften der WTA-Tour im Dameneinzel und -doppel wurden zum zweiten Mal in Madrid ausgetragen. 

Die Belgierin Justine Henin im Einzel und das Duo Lisa Raymond und Samantha Stosur im Doppel waren die Titelverteidigerinnen. 

Siegerin im Einzel wurde Justine Henin, die Marija Scharapowa mit 5:7, 7:5 und 6:3 besiegte. Den Doppeltitel sicherte sich die Paarung Cara Black und Liezel Huber. Sie gewann das Finale gegen Katarina Srebotnik / Ai Sugiyama mit 5:7, 6:3 und [10:8].

Einzel

Qualifikation 
Die acht bestplatzierten Damen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb. Dazu kamen noch zwei Reservistinnen.

 1 Auf Anraten der Ärzte hat Venus Williams nicht am Turnier teilgenommen, da sie sich verschiedenen medizinischen Tests unterziehen musste.

Austragungsmodus 
Bei der Rundenturnierphase (engl. Round Robin), spielten je vier Spielerinnen in zwei Gruppen jede gegen jede. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, das nach dem K.-o.-System ausgetragen wurde. Die Siegerin jeder Gruppe spielte gegen die Zweite der anderen Gruppe und die Siegerinnen dieser Partien bestritten das Endspiel.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Gelbe Gruppe

Rote Gruppe

Doppel

Qualifikation 
Die vier bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb.

 1 Die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur haben nicht an dem Turnier teilgenommen, da Stosur sich noch von einer Krankheit erholte.

Austragungsmodus 
Die Turniersiegerinnen wurden nach dem K.-o.-System ermittelt.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite WTA Championships (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Madrid